Simona Halep ha vinto il torneo, battendo in finale Roberta Vinci 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Simona Halep (campionessa)
 Roberta Vinci (finale)
 Klára Koukalová (primo turno)
 Karin Knapp (secondo turno)

  Annika Beck (primo turno) 
 Anna Schmiedlová (primo turno) 
 Petra Cetkovská (quarti di finale) 
 Polona Hercog (quarti di finale)

Wildcard 

  Cristina Dinu (secondo turno)
  Andreea Mitu (primo turno)

  Ioana Raluca Olaru (primo turno)

Qualificate 

  Kiki Bertens (secondo turno)
  Elica Kostova (secondo turno)

  Sesil Karatančeva (primo turno) 
  Anett Kontaveit (primo turno)

Lucky loser
  Indy de Vroome (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BRD Bucarest Open 2014
WTA Tour 2014